

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martj“ beginnt.

Martj 



Martja 
 Martjanowa, Marta Walerjewna (* 1998), russische Florettfechterin
 Martjaschewa, Natalija Dmitrijewna (1988–2011), russische Behindertensportlerin im Tischtennis

Martju 
 Martjuschin, Grigori Alexejewitsch (1884–1938), russischer Ökonom und Genossenschaftler